Mit dem Kallikratis-Programm und dem entsprechenden Gesetz zur Umstrukturierung der politischen Gliederung Griechenlands wurde die Verwaltungsebene der griechischen Präfekturen (Ez. ) bzw. der ihnen entsprechenden Präfekturbezirke und -gebiete, die teilweise seit 1833 bestanden, mit Wirkung vom 1. Januar 2011 abgeschafft. Die folgende Liste orientiert sich am Zustand des Jahres 2010. Die Kompetenzen der Präfekturen, die mit dem Kapodistrias-Programm von 1997 unter Selbstverwaltung gestellt worden waren, ging an die neuen Gemeinden und die sich nunmehr selbst verwaltenden Regionen über. Neben der Zugehörigkeit zur jeweiligen Region und ggf. Überpräfektur listet die Aufstellung Angaben zu Fläche und Einwohnerzahl der Gebietskörperschaft sowie die Anzahl der alten Stadt- (Dimi) und Landgemeinden (Kinotites).

Liste

Einzelnachweise 

Griechenland
 
Griechenland, ehemalige Prafekturen

bg:Ном (Гърция)
ja:ギリシャの地方行政区画